Farkash ist der Familienname folgender Personen:
 Aharon Ze'evi-Farkash (* 1948), ehemaliger Chef vom Israelischen Zentralkommando 
 Amit Farkash (* 1989), israelische Schauspielerin
 Safia Farkash, zweite Ehefrau des ehemaligen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi

Farkash ist enthalten in:
 Farkasházy, Familienname
 Farkashida, Gemeinde im Westen der Slowakei